Николас Уи́льямс () :
  (род. 1942) — писатель, эксперт по корнскому языку.
 Уильямс, Николас (род. 1987) — настоящее имя американского рэпера, известного под псевдонимом Тринидад Джеймс.